Sibilia kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Sibilia, kommun, 
 Sibilia (kommunhuvudort i Guatemala), Departamento de Quetzaltenango,